Майкл Джозеф Келли (; род. 22 мая 1969) — американский актёр.

Биография 
Детство будущий актёр провёл в Лоренсвилле, штат Джорджия, куда переехали его родители Майкл и Морин, две сестры — Шеннон и Кейси, и брат Эндрю. Поступив в университет Южной Каролины на отделение права, Майкл вскоре передумал, решив, что актёрское мастерство — куда более интересное занятие, нежели адвокатская практика. Он оставляет учёбу и записывается в актёрскую студию.

Майкл известен по ролям в сериалах «Клан Сопрано», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок», «Офицер полиции», «Щит», «Третья смена», «Уровень 9», «Карточный домик», «Поколение убийц».

Он и его жена Кэрин поженились в 2005 году, у пары двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Прибрежной Каролины